Сэнди Хук:
 Санди-Хук — деревня в округе Фэрфилд, штат Коннектикут, США. 
 Санди-Хук — узкая песчаная коса, выдающаяся в море от берега Нью-Джерси.